Kintana puede hacer referencia a:

Xabier Kintana, filólogo vasco y escritor en euskera.
Aitor Kintana, ciclista español.